Иван Тихонович Боев (5 ноября 1924 ― 27 сентября 2017) ― советский и российский общественный хозяйственный деятель, участник Великой Отечественной войны, полковник вооружённых сил СССР, почётный гражданин города Дзержинска.

Биография 
Родился 5 ноября 1924 года в селе Большая Боёвка Липецкой области в крестьянской семье. Отец - Тихон Иванович, на момент рождения Ивана ему было 61 год; мать - Марфа Дмитриевна, ей было 40 лет. Завершил обучение в школе, но провалил экзамен в техникум в Ельце. Вернулся домой и с 1940 года стал работать счетоводом в колхозе "Искра". В декабре 1941 года село оказалось на несколько дней на оккупированной территории. В феврале 1942 года был призван в Красную Армию. С июня 1942 года находился на фронте в 635-м стрелковом полку, в составе 143-й Конотопско-Коростельской Краснознаменной ордена Суворова II степени Стрелковой дивизии Брянского Центрального I Украинского и I Белорусского Фронтов.

Прошел по передовой Великой Отечественной войны от города Елец Липецкой области до Варшавы (Польша). Там был тяжело ранен. После излечения, в декабре 1944 года, направлен для прохождения дальнейшей службы  в Железнодорожные войска Советской Армии. 29 лет в общей сложности прослужил в рядах Советской Армии, прошёл путь от рядового красноармейца до подполковника – секретаря парткома.

Завершил обучение в Ленинградском Краснознаменном ордена Ленина военном училище железнодорожных войск, позже окончил центральные курсы политсостава Советской Армии и военного морского флота в Смоленске, также обучался в вечернем Университете Марксизма – Ленинизма. Заочно прошёл обучение и с успехом закончил исторический факультет Горьковского педагогического института.

Уволившись с военной службы в 1970 году, на протяжении 16 лет трудился в Исполкоме Дзержинского городского совета народных депутатов. С 1986 года участник ветеранского движения, с 1996 года был избран первым заместителем председателя Городского Совета ветеранов. В 1998 году стал председателем городского Совета ветеранов – Членом президиума областного Совета ветеранов. В этой должности находился до 2010 года. Активно защищал и помогал ветеранам труда и военной службы. 

По его предложению и с его личным участием были изданы очерки «Герои - Дзержинцы» - к 60-летию начала Великой отечественной войны и очерки «Живая память», к 60-летию Великой Победы. Был занесен в Книгу Почета заслуженных ветеранов Нижегородской области.

Решением Дзержинских городских депутатов удостоен звания «Почётный гражданин города Дзержинска Нижегородской области». 

Проживал в городе Дзержинске Нижегородской области. Умер 27 сентября 2017 года.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль За отвагу
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль "За освобождение Варшавы"
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Медаль «За безупречную службу»
 другими медалями

 Почётный гражданин города Дзержинска Нижегородской области.

Примечания

Ссылки 
 Иван Тихонович Боев 
 Иван Боев
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полковники (СССР)
Выпускники Мининского университета